Иволги́нск (до 1940 года - Мангазай, ) — село (в 1973—1991 гг. — посёлок городского типа), административный центр Иволгинского района Республики Бурятия и сельского поселения «Иволгинское». Население —  чел. ().

География 

Село расположено в центре Иволгинской долины в 27 км юго-западнее Улан-Удэ, на Кяхтинском тракте — магистрали федерального значения . Находится на правом южном борте долины. Местность — степная равнина, слабо наклонённая к пойме реки Иволги́. На южной окраине села находится гора Баян-Тогод (710 м), возвышающаяся над всей долиной.

История 

В Иволгинской долине издревле кочевали различные монгольские племена. В начале XVIII века её заселила часть эхиритов и булагатов, переселившихся с западной стороны Байкала. В легендах говорится, что обретя новую родину, они назвали её Эбилгэтэ (благодатная), со временем трансформировавшееся, во многом под влияним русских документов, в Эбилгэ́, Ивалга́, Иволга́.

В начале XX века на месте нынешнего Иволгинска располагались бурятские улусы Мангазай и Боро-Губээ. В 1940 году улус Мангазай был переименован в Иволгинск в связи с переносом сюда административного центра Иволгинского района из села Саянтуй.

В 1951—1959 годах в селе работало Иволгинское учебно-опытное хозяйство (ОПХ) Бурятского сельскохозяйственного техникума. 3 марта 1959 года был создан овоще-молочный совхоз «Иволгинский».

22 марта 1973 года получил статус рабочего посёлка.

4 октября 1991 года Иволгинск преобразован в сельский населённый пункт.

Население

Образование 
 Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта (БРТАТ)
 Лицей традиционных искусств народов Забайкалья
 Средняя общеобразовательная школа
 Детская школа искусств
 Вечерняя сменная школа
 Детско-юношеская спортивная школа

Объекты культурного наследия 
 Иволгинский дацан — центр российского буддизма, находится в 8 км западнее Иволгинска в селе Верхняя Иволга.
 Баян-Тогод, или Баян-Тугад (в переводе с бурятского, «Богатый павлин»), — священная гора на южной окраине Иволгинска. Памятник природы. Памятник археологии.

Достопримечательности 
Преображенская церковь — православный храм, относится к Улан-Удэнской епархии Бурятской митрополии Русской православной церкви.

Известные люди 

Санжина, Дарима Дабаевна― российский бурятский учёный, доктор филологических наук, профессор.
Цыбиков, Бимба Доржиевич(1912—2006) ― российский бурятский  учёный-историк, заложивший основы советской бурятской исторической науки в Бурят-Монголии, кандидат исторических наук.

Примечания

Ссылки 
 Иволгинский дацан
 Сайт Администрации Иволгинского района
 История Иволгинского района
 Иволгинская острая сопка Баян-Тогод

Населённые пункты Иволгинского района
Районные центры Бурятии
Бывшие посёлки городского типа Бурятии